Municipio de Stonycreek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stonycreek (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.
 Municipio de Stonycreek (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.